Oligochoerus är ett släkte av plattmaskar. Oligochoerus ingår i familjen Convolutidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Oligochoerus